Григорьев, Евгений Николаевич (1899—1981) — советский актёр.
 Григорьев, Евгений Николаевич (род. 1985) — российский политик.